Eichler puede hacer referencia a:
 August Wilhelm Eichler (1839-1887), botánico alemán, cuya abreviatura es Eichler.
 Glenn Eichler, escritor cómico.
 Hansjörg Eichler (1916-1937), botánico germano-australiano.
Joseph Eichler (1900-1974), desarrollador inmobiliario estadounidense.
 Markus Eichler (n. 1982), ciclista alemán.
 Rodolfo “El Lobo” (José) Fischer (Eichler) (n. 1944), futbolista argentino.

Además, puede referirse a:
 Sistema Eichler; en una cronología de la clasificación botánica taxonómica, sistema filogenético o de evolución temprano.